El  diagrama de proceso del flujo en ingeniería industrial, es una representación gráfica y simbólica de las actividades de procesamiento que actuarán en la pieza de trabajo.

Historia 
El primer método estructurado para documentar el flujo de un proceso, estuvo introducido por Franco Gilbreth para los miembros de ASME en 1921 cuando los Gráficos “Proceso de la presentación, Primeros Pasos en Hallazgo el Manera Mejor para Hacer Trabajo”. Las herramientas de Gilbreth encontraron rápidamente la manera en colocarse dentro de la Ingeniería industrial.  .

A principios de 1930, un ingeniero industrial, Allan H. Mogensen empezó a entrenar personas empresariales en el uso de algunos de las herramientas de ingeniería industrial en sus Conferencias de Simplificación del Trabajo en Lago Placid, Nueva York. En 1944 un graduado de Mogensen de la clase de Arte Spinanger, tomó las herramientas para devolverlas a Procter y Gamble donde desarrolló su Programa de Cambio de Métodos Deliberado.  Otro graduado en 1944 li, Ben S. Graham, Director de Formcraft en la Empresa de Registro Estándar, adaptó el gráfico de proceso del flujo a procesamiento de información con su desarrollo del multi-gráfico de proceso del flujo para mostrar documentos múltiples y sus relaciones.

Símbolos 
En 1947, ASME adoptó los símbolos siguientes derivados del trabajo original de Gilbreth como el ASME Estándar para Gráficos de Proceso.

 Operación: para cambiar las características físicas o químicas del material.
 Inspección: para comprobar la calidad o la cantidad del material.
 Movimiento: transportando el material de un lado a otro.
 Retraso: cuándo el material no puede ir a la actividad próxima.
 Almacenamiento: cuándo el material está mantenido en una ubicación segura.

Cuándo utilizarlo 
 Está utilizado cuándo observamos un proceso físico y pasan a acciones récord y así conseguir una descripción gráfica del proceso.
 Está utilizado cuándo analizamos los pasos de un proceso, para ayudar a identificar y eliminar residuos. es una herramienta fenomenal cuando viene de una panificación de eficacia.
 Está utilizado cuándo el proceso es mayoritariamente secuencial, conteniendo pocas decisiones.

Véase también 
 Mapeo de proceso empresarial
 Esquema de flujo del control
 Esquema de flujo del dato
 Flowchart
 Esquema de bloque de flujo funcional
 Workflow

Referencias 

Ingeniería industrial